BRT eller brt kan avse: 

 brt – en tidigare mätmetod i sjöfarten 1874–1982/1994, se bruttoregisterton
 BRT – ett koncept, Bus rapid transit, för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet, se stombuss
 BRT – en amerikansk politisk intresseorganisation för verkställande direktöre, se Business Roundtable
 BRT – en tidszon i Brasilien, se Brasilia Time